Die DDR-Handballmeisterschaft der Frauen wurde mit der Saison 1973/74 zum 24. Mal ausgetragen. Meister wurde der TSC Berlin, die damit ihren ersten Titel errangen. Neben der BSG Post Magdeburg, musste auch Dynamo Berlin-Weißensee nach zwei Jahren das Oberhaus wieder verlassen. Nach einer einfachen Runde an neutralen Spielorten, wurde noch eine übliche Doppelrunde mit Hin- und Rückspiele ausgetragen. Alle Spiele gingen in die Abschlusstabelle ein.

Literatur

Weblinks 
 

1973
Handballsaison 1973/74